Кна́ке () — німецьке прізвище. Етимологічно походить від німецького слова «Knack» — «тріск», «хрускіт».

Персоналії 
 Крістіане Кнаке (* 1962) — німецька плавчиня.
 Райнгольд Кнаке (1919—1943) — німецький льотчик-ас нічної винищувальної авіації.

Астрономічні об'єкти 
 4312 Кнаке — астероїд головного поясу.

Німецькі прізвища